Командный чемпионат мира 1985 — проходил с 15 по 28 ноября в Люцерне (Швейцария).

Участники 
 СССР (чемпион Европы); 
 Аргентина (чемпион Америки); 
 Китай (чемпион Азии); 
 сборная команда Африки; 
 Англия, Франция (вместо отказавшейся от участия команды США), Венгрия, Румыния, ФРГ (все 5 команд допущены по результатам Олимпиады 1984); 
 Швейцария (команда  страны-организатора).

Турнирная таблица

Результаты участников команд-призёров 
СССР 
 А. Карпов — по 5 очков из 7;  
 А. Юсупов — 5 из 7;
 Р. Ваганян — 6 из 8; 
 A. Соколов — 2½ из 5; 
 А. Белявский — 5 из 8; 
 В. Смыслов — 3½ из 5; 
 запасные — А. Чернин — 5 из 7, Л. Полугаевский — 5½ из 7.

Венгрия 
 Л. Портиш — 5½ очков из 9;
 З. Рибли — 6½ из 9; 
 Д. Сакс — 6 из 8; 
 Й. Пинтер — 6 из 9; 
 А. Адорьян — 2½ из 4; 
 И. Фараго — 3 из 6; 
 запасные — И. Чом — 4½ из 7, А. Гроспетер — ½ из 2.

Англия
 Э. Майлс — 5 очков из 7;
 Дж. Нанн — 4 из 8;
 Дж. Спилмен — 3½ из 7;
 Н. Шорт — 4 из 8;
 Дж. Местел — 4½ из 8;
 М. Чандлер — 5½ из 8;
 запасные — Дж. Пласкетт — 2½ из 5, Г. Флир — 1½ из 3.

Лучшие результаты по доскам 
 1-я — В. Корчной — 7½ из 9; 
 2-я — З. Рибли — 6½ из 9;
 3-я — Р. Ваганян — 6 из 8; 
 4-я — Й. Пинтер — 6 из 9; 
 5-я — Дж. Местел — 4½ из 8;
 6-я — М. Чандлер — 5½ из 8;
 1-й запасной — А. Чернин — 5 из 7;
 2-й запасной — Л. Полугаевский — 5½ из 7.

Литература

Ссылки 
 1st World Team Chess Championship: Lucerne 1985

Ноябрь 1985 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
1985 год в шахматах